Кордон Колорадо има више значења:

 Кордон Колорадо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кордон Колорадо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику